Catalina de Habsburgo (Viena, 1295 - Nápoles, 18 de enero de 1323) fue la decimoprimera hija de Alberto I de Habsburgo y su esposa, Isabel de Tirol. Fue miembro de la poderosa Casa de Habsburgo por nacimiento, y duquesa consorte de Calabria por matrimonio.

Vida 
Catalina estuvo comprometida dos veces antes de contraer matrimonio. Está constatado en los archivos estatales de Turín que su primer prometido fue Felipe I de Piamonte. La primera esposa de Felipe, Isabel de Villehardouin, se había separado de él por razones políticas así que Felipe estaba libre para volver a casarse. Sin embargo, la unión entre Catalina y Felipe fue disuelta. Él contrajo matrimonio con Catalina de la Tour du Pin.

Catalina podría haber estado comprometida con alguien del ducado de Brabante, posiblemente Juan II de Brabante. Si es que este compromiso tomó lugar, fue rápidamente disuelto por los hermanos de Catalina ya que su padre, Alberto I de Habsburgo, había sido asesinado y le había sucedido Enrique de Luxemburgo como Enrique VII, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El plan de los hermanos era casar de su hermana, Catalina, con el emperador para forjar una alianza. Sin embargo, a sólo un año después de convertirse en emperador, Enrique murió sin poder casarse con ella.

Catalina finalmente contrajo matrimonio a los veintiún años en 1316 con Carlos de Calabria. Aun así, el matrimonio que ella y su familia habían esperado no duró mucho tiempo. En siete años no tuvieron descendencia antes de que Catalina falleciera en Nápoles el 18 de enero de 1323. Fue enterrada en la basílica de San Lorenzo Maggiore.

Después de la muerte de Catalina, Carlos se casó con María de Valois, quien se convirtió en madre de la reina Juana I de Nápoles.

Ancestros

Referencias 

Nobles italianas del siglo XIV
Duquesas consortes del siglo XIV
Casa de Habsburgo
Alemanas del siglo XIV
Nacidos en Viena
Fallecidos en Nápoles